Adelaide, een vrouwelijke voornaam, de Engelse variant van Adelheid
 Adélaïde (met accent en trema), een vrouwelijke voornaam, de Franse variant van Adelheid
 Adelaide (Australië), stad in de Australische deelstaat Zuid-Australië
 Adelaide (Zuid-Afrika), plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap
 Stratencircuit van Adelaide, een voormalig Formule 1 stratencircuit in Adelaide (Australië)
 Adelaide (Anberlin), een nummer van de band Anberlin
 Adelaïde de Bethune, Belgisch-Amerikaanse kunstenares